Такмичење у седмобоју у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржано је 2., 3. и 4. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Нафисату Тијам из Белгије.

Земље учеснице 

Учествовало је 20 атлетичарки из 12 земаља.

  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембра 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих седмобојки у 2019. године пре почетка првенства (27. септембра 2019), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

Квалификационе норме 
За квалификацију на првенство, седмобојке су морале имати резултат од најмање 6.300 бодова у периоду од 7. марта 2018. до поноћи 6. септембра 2019.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+1.

Резултати

100 метара препоне 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе.

Почетак такмичења: 1. група у 17:05, 2. група у 17:13, 3. група у 17:21 по локалном времену.

Ветар: 1. група +0,5 м/с, 2. група +0,6 м/с, 3. група +0,4 м/с.

Скок увис 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019. године са почетком у 18:14 (A) и 18:15 (Б) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе.,

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019. године са почетком у 20:30 по локалном времену.

200 метара 
Такмичење је одржано 2. октобара 2019 године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 21:50, Група 2 у 21:58, Група 3 у 22:06 по локалном времену.

Ветар:  Група 1: +1.0 м/с; Група 2: +1.0 м/с; Група 3: +1.0 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 3. октобара 2019. године са почетком у 18:19 по локалном времену.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 3. октобара 2019. године са почетком у 20:09 по локалном времену.

800 метара 
Такмичење је одржано 4. октобара 2019. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 20:41, Група 2 у 20:51 и Група 3 у 21:01 по локалном времену.

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати седмобоја за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном